Clash of the Titans (1981), filme com animação stopmotion lançado no Brasil como Fúria de Titãs
 Clash of the Titans (2010), refilmagem com Liam Neeson e Ralph Fiennes lançada no Brasil como Fúria de Titãs
 Clash of the Titans (turnê), com bandas de rock

Clash Titans